Каудьель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 62,40 км². Население — 766 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
  
 Web de turismo de Caudiel en la Comunitat Valenciana

Муниципалитеты Кастельона